Ernst Hollstein ist der Name folgender Personen:
 
* Ernst Hollstein (Fußballspieler) (1886–1950), deutscher Fußballspieler
 Ernst Hollstein (Dendrochronologe) (1918–1988), deutscher Dendrochronologe